Arca steht für:

 Arca (Musikerin) (* 1989), venezolanische Musikproduzentin und DJ
 Arca (Gattung), Gattung in der Familie der Archenmuscheln
 Arca-Swiss, Hersteller von Kameras und Fotozubehör

Geografie:
 Arca (Oliveira de Frades), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Oliveira de Frades, Portugal
 Arca (Ponte de Lima), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Ponte de Lima, Portugal
 Arca (El Pino), Parroquia und Ort in Galicien, Spanien
 Arça, Stadt in der Republik Tatarstan, siehe Arsk

Antike:
 Arca Caesarea, Stadt in Phönizien, siehe Arqa
 Arca in Armenia, Stadt in der römischen Provinz Cappadocia, siehe Titularbistum Arca in Armenia
 Arca in Phoenicia, siehe Titularbistum Arca in Phoenicia
 Arca in Phoenicia dei Maroniti, siehe Titularbistum Arca in Phoenicia dei Maroniti

Arca ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Arca (* 1979), italienischer Schauspieler und Model
 İsmail Arca (* 1948), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Julio Arca (* 1981), argentinischer Fußballspieler
 Sabih Arca (1901–1979), türkischer Fußballspieler und -funktionär

ARCA steht für:
 Automobile Racing Club of America, US-amerikanischer Motorsportverband
 Asociația Română pentru Cosmonautică și Aeronautică, rumänisches Luft- und Raumfahrtunternehmen

Siehe auch:
 Arka (Begriffsklärung)

Abkürzung